Raschhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Raschhofer (* 1960), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Hermann Raschhofer (1905–1979), in Deutschland tätiger Jurist und Völkerrechtslehrer